Dilong ("Dragão imperador") foi um gênero de dinossauro tiranossauróide que viveu na China no início do Cretáceo (há cerca de 126 milhões de anos). O paleontólogo Xu Xing e os seus colegas da Academia Chinesa de Ciências em Pequim, encontraram os restos na Formação Yixian. 

Originalmente considerado um tiranossauróide, foi alvo de um debate após análises filogenéticas contestarem sua classificação, atribuindo a grupos mais basais que a Tyrannosauroidea. O consenso atual, todavia, o classifica como um dos mais primitivos membros da superfamília, e com maior preservação esquelética. A evidência fóssil comprova que o mesmo tinha cobertura corporal de protoplumas.

Descoberta 

Restos do Dilong foram encontrados na Formação Yixian, sendo descritos por Xu Xing e colegas em 2004. O nome genérico Dilong do chinês: Dì (帝) = "emperador" e lóng (龙) = "dragão". O nome da única espécie descrita D. paradoxus, significa paradoxo em latim por causa do seu tamanho pequeno e da presença de protoplumas. O holótipo é denominado IVPP 14243 e se encontra no Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia em Pequim.

Descrição

O espécime tipo é IVPP 14243, composto um crânio e esqueleto quase completo, semi-articulado. O material referido inclui IVPP 1242, um crânio quase completo e vértebras pré-sacrais, TNP01109 (Museu de História Natural de Tianjin), um crânio parcial e IVPP V11579, outro crânio que pode pertencer a D. paradoxus ou a uma espécie relacionada. Foi uma espécie pequena: media apenas 1,5 a 1,6 metros de de comprimento e pesava de 9 a 22 kg. Gregory S. Paul estimou que um indivíduo de 1,3 m de comprimento pesaria 6 kg. 

Dilong paradoxus tinha uma cobertura de penas simples ou protopenas. As penas foram vistas em impressões de pele fossilizada perto da mandíbula e da cauda. Eles não são idênticos às penas de pássaros modernos, sem um eixo central e provavelmente usados para aquecer, já que não poderiam ter permitido o vôo. Os tiranossauros adultos, encontrados em Alberta e na Mongólia, têm impressões na pele que parecem mostrar as escamas de seixos típicas de outros dinossauros. Xu e sua equipe especularam que os tiranossauróides podem ter diferentes coberturas de pele em diferentes partes de seus corpos – talvez misturando escamas e penas. Eles também especularam que as penas podem se correlacionar negativamente com o tamanho do corpo – que os juvenis podem ter sido emplumados, depois derramaram as penas e expressaram apenas escamas à medida que o animal se tornava maior e não precisava mais de isolamento para se manter aquecido.

Classificação
Quando Dilong foi descrito pela primeira vez, foi considerado um dos primeiros e mais primitivos membros da superfamília Tyrannosauroidea, o grupo que inclui os tiranossaurídeos posteriores e maiores, como o Tyrannosaurus rex. Pelo menos um estudo posterior, realizado por Turner e colegas em 2007, reanalisou as relações dos dinossauros celurossauros, incluindo Dilong, e considerou que não era um tiranossauróide. Em vez disso, eles colocaram Dilong dois degraus acima de Tyrannosauroidea em sua filogenia; sendo mais avançado que Coelurus, mas mais primitivo que os Compsognathidae. No entanto, outros estudos continuaram a encontrar Dilong como um tiranossauróide, e alguns (como Carr & Williamson 2010) consideraram que Dilong se enquadra no Tyrannosauroidea, não entre os celurossauros mais avançados.

Abaixo está um cladograma contendo a maioria dos tiranossauros por Loewen et al. em 2013.

                              
Em um estudo de 2014, Dilong foi considerado um proceratossaurídeo. No entanto, em uma análise de Brusatte et al. em 2016, tanto a parcimônia quanto as análises filogenéticas bayesianas colocaram Dilong fora de Proceratosauridae, como um tiranossauróide ligeiramente mais avançado.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros
 Guanlong
 Evolução das aves

Ligações externas 
 
 
 

Tyrannosauridae
Dinossauros emplumados
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 2004
Formação Yixian